Шенцзу́ (, «святий патріарх») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю та В'єтнаму.

Китай
Шенцзу — четвертий імператор династії Цін (1661 — 1722).

В'єтнам 
Шенцзу — другий імператор династії Нгуєн (1820 — 1841).

Храмові імена імператорів